Thomas Pichler è il nome di diverse persone:
Thomas Pichler (botanico) (1828-1903), botanico austriaco
Thomas Pichler (ginnasta) (1986), ginnasta austriaco naturalizzato australiano
Thomas Pichler (hockeista su ghiaccio 1985) (1985), hockeista su ghiaccio italiano
Thomas Pichler (hockeista su ghiaccio 1986) (1986), hockeista su ghiaccio italiano